Список рок-хитов 2010 года Великобритании включает самые популярные песни в стиле рок на основе данных официального рок хит-парада Великобритании UK Rock Chart. Составителем чарта является The Official Charts Company, отвечающая за выпуск всех официальных музыкальных чартов страны. Список рок-хитов 2010 года Великобритании основан на статистических данных о продажах музыкальных релизов на физических и цифровых носителях.

Общая информация 
Песня «Closer to the Edge» группы 30 Seconds to Mars на данный момент дольше всего находилась на вершине хит-парада в 2010 году; она возглавляла чарт 8 недель подряд с 11 июля по 28 августа. Следом за ними идёт группа The Pretty Reckless, возглавлявшая чарт в течение 7 недель подряд с песней «Make Me Wanna Die».

14 февраля песня 1998 года «Iris» группы The Goo Goo Dolls в очередной раз возглавила чарт (песня чаще других появлялась на 1 месте за всю историю чарта).

список синглов № 1

Статистика по итогам года 
 Самый продаваемый рок-сингл — TBA
 Самый продаваемый рок-исполнитель — ТВА
 Самое длительное пребывание на вершине чарта — «Closer to the Edge», 30 Seconds to Mars (8 недель)

Исполнители, возглавлявшие чарт

См. также 
 2010 год в музыке
 UK Rock Chart
 Список хитов альтернативного рока №1 2010 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2010 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2010 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 2010 году
 Список кантри-хитов № 1 2010 года

Примечания 

Списки рок-хитов Великобритании
Списки хитов № 1 2010 года
Рок-чарты